CCDC186 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 898 амінокислот, а молекулярна маса — 103 687.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки